Нёйи-ан-Тель () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Санлис, кантон Мерю. Расположена в 30 км к юго-востоку от Бове и в 44 к северу от Парижа, в 8 км от автомагистрали А16 "Европейская".

Население (2018) — 3 818 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Дени XIV века 
 Руины замка XIII-XIV веков

Экономика 

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,5 %
 промышленность — 29,5 %
 строительство — 3,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 42,2 %
 государственные и муниципальные службы — 24,3 %

Уровень безработицы (2017) — 9,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Уаза — 13,8 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 340 (Франция в целом — 21 730, департамент Уаза — 22 150).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Нёйи-ан-Теля с 2020 года занимает Бернар Онклерк (Bernard Onclercq). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 55,71 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции
Пикардия